

Codici 
 MNW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macdonald Downs (Australia)
 mnw – codice ISO 639-3 della lingua mon

Musica 
 MNW Musica  – etichetta discografica svedese